Canoa peut désigner :
 Canoa, film de 1976.
 Canoa (Équateur), ville d'Equateur